Sjöström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 7501 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sjöström

A
 Abraham Sjöström
 Albert Sjöström
 Algot Sjöström (1879–1958),  bageriarbetare och socialdemokratisk politiker
 Anders Sjöström (född 1983), friidrottare, tresteg
 Anna Sjöström (född 1881), konstnär
 Anna Sjöström (född 1977), fotbollsspelare
 Anna Sjöström-Bengtsson (1889–1969), småskollärarinna och politiker, socialdemokrat
 Arne Sjöström
 Axel Gabriel Sjöström (1794–1846), finländsk vitterhetsidkare och  överslättare

C
 Carl Sjöström (1851–1918), ämbetsman och personhistoriker

E
 Eero Sjöström (1924–2019) finländsk kemist och professor
 Eric Sjöström (1833–1899), företagare och frikyrkoman
 Eric Sjöström (född 1966), kulturadministratör
 Erica Sjöström (född 1970), sångerska och saxofonist
 Eva Sjöström (född 1941), skådespelare

F
 Frans Sjöström
 Frans Anatolius Sjöström
 Fredrik Sjöström
 Fritz Sjöström

G
 Gunnar Sjöström (kemist)
 Gunnar Sjöström (pianist)
 Gunnar Sjöström (publicist)
 Gunnar Sjöström (skolman)
 Gustav Sjöström

H
 Hans O. Sjöström
 Henning Sjöström
 Henrik Sjöström
 Henrik Sjöström (arkitekt)

J
 Janne Sjöström
 Johan M. Sjöström (1849–1924), journalist och redaktör
 Johan Alfred Sjöström
 John Sjöström
 Jonas Sjöström
 Jonas Sjöström (konstnär)

K
 Kurt Sjöström

L
 Lars Sjöström
 Lars Sjöström (konstnär)
 Lars Petter Sjöström
 Leif Sjöström (diplomat)
 Leif Sjöström (tecknare)

M
 Maja Sjöström
 Martin Sjöström
 Mats Sjöström
 Monia Sjöström

N
 Nell Sjöström

O
 Olof Sjöström (1940–2021)
 Oskar Sjöström

R
 Roger Sjöström

S
 Sarah Sjöström
 Sonja Sjöström
 Sverker Sjöström

T
 Thomas Sjöström
 Tomas Sjöström
 Torkel Sjöström

V
 Victor Sjöström
 Wilho Sjöström

Å
 Åsa Sjöström
 Åsa Sjöström (fotograf)

Källor

Svenska efternamn